Францев — фамилия.

Известные носители:
 Францев, Александр Витальевич (род. 1997) — белорусский футболист.
 Францев, Владимир Андреевич (1867—1942) — русский учёный-славист, филолог и историк литературы, педагог.
 Францев, Вячеслав Иванович (1929—1991) — советский кардиолог и кардиохирург, профессор.
 Францев, Евгений Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Францев, Иван Вячеславович (род. 1991) — российский горнолыжник.
 Францев, Павел Юрьевич (1910 — ?) — советский футболист.
 Францев, Сергей Сергеевич (род. 1959) — советский и российский футбольный тренер.
 Францев, Юрий Павлович (1903—1969) — советский философ, социолог, историк религии, общественный деятель и публицист, педагог, академик АН СССР.

Францева 
 Францева, Александра Вячеславовна (род. 1979) — российская горнолыжница.
 Францева, Александра Евгеньевна (род. 1946) — профессор, доктор искусствоведения.

Примечания